Миленка или Лубна () — правый приток реки Бречь, протекающий по Корюковскому району (Черниговская область, Украина).

География 
Длина — 12 км.

Русло слабо-извилистое, в среднем и верхнем течении пересыхает. Пойма, кроме верхнего течения, частично или полностью занята смешанным лесом (доминирование сосны и березы, в среднем течении — урочище Бречская дача).

Берёт начало на небольшом болотном массиве — западнее села Хотиевка. Река течёт на северо-запад. Впадает в Бречь южнее села Трудовик.

Участок поймы между верхним течением реки Бречь (ручей Бречица) и рекой Миленка занят Бречским ботаническим заказником общегосударственного значения.

Населённые пункты на реке: Лубенец

Примечания

Источники 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990.
 
 Паламарчук М. М., Закорчевна Н. Б. Водний фонд України: Посіб. К., 2001.
 
 

Бассейн Снова
Реки Черниговской области